Спехин:
 Спехин, Василий Фёдорович — русский купец, дед писателя Леонида (Алексея Ивановича) Пантелеева по материнской линии. Торговый дом В. Ф. Спехина в Санкт-петербурге — магазин «Пассаж»
 Спехин, Иван Петрович — русский крестьянин, уроженец Емецкой волости Холмогорского уезда Архангельской губернии, невольный солдат-наёмник Британской Ост-Индской компании под именем Джон Петерсон